Ризокарповые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Ризокарповые ()
 Семейство Ризокарповые ()